

Pessoas
Nicollette Sheridan
Ann Sheridan
Jim Sheridan
Beatriz Sheridan
Philip Sheridan
Tony Sheridan
Rondell Sheridan
Martin Sheridan
Sheridan Le Fanu
Lisa Sheridan
Rob Sheridan

Localidades
Sheridan (Colorado)
Sheridan (Missouri)
Sheridan (Michigan)
Sheridan (Arkansas)
Sheridan (Illinois)
Sheridan (Indiana)
Sheridan (Montana)
Sheridan (Nevada)
Sheridan (Wyoming)
Sheridan (Oregon)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos